Als Flughafen Eilat werden bezeichnet:

 Flughafen J. Hozman (IATA-Code ETH, ICAO: LLET), im Jahr 2019 stillgelegter Flughafen im Stadtgebiet von Eilat
 Flughafen Ramon (IATA: ETM, ICAO: LLER), internationaler Flughafen bei Eilat, Israel
 Flughafen Eilat-Owda (IATA-Code VDA, ICAO: LLOV), Militärflughafen nördlich von Eilat